Corno Nero – montagna delle Alpi Pennine
 Corno Nero – montagna delle Dolomiti